Colpo grosso (titolo originale Ocean's 11) – film del 1960.
 Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco (titolo originale Ocean's Eleven) – film del 2001, remake del precedente.